Max Lorenz (tenor) (geboren als Max Sülzenfuß, 10 mei 1901 — 11 januari 1975)
 Max Lorenz (voetballer) (19 augustus 1939)
 Max Otto Lorenz (1880 — 1962); Amerikaans econoom die de Lorenz-curve ontwikkelde